Vitesse kwam in het seizoen 2004/2005 voor het 16e seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond het seizoen 2004/'05 onder leiding van trainer Edward Sturing.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 7e met 54 punten.
In de KNVB beker werd Vitesse in de derde ronde uitgeschakeld door FC Den Bosch.

In de competitie bezochten gemiddeld 18.770 toeschouwers Vitesse in GelreDome.

Selectie en statistieken
Alle spelers die gedurende het seizoen 2004/05 minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld voor het eerste elftal worden in het onderstaande overzicht tot de selectie gerekend.

Legenda

Topscorers

Mutaties

Aangetrokken in zomer

Vertrokken in zomer

Aangetrokken in winter

Vertrokken in winter

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 KNVB beker 2004/05

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2004/05